Molnár István

 Molnár István (1784–1816 után) ügyvéd, jogi szakíró
 Molnár István (1801–1873) tanár
 Molnár István (1825–1907) főispán, országgyűlési képviselő
 Molnár István (1827–1887) városi főorvos
 Molnár István (1902–1972) orvos, bel- és ideggyógyász
 Molnár István (1908–1987) posztumusz Kossuth-díjas koreográfus, néptánckutató
 Molnár István (1910–1997) romániai magyar néprajzkutató, muzeológus
 Molnár István (1911–1943) kommunista, internacionalista, antifasiszta ellenálló
 Molnár István (1913–1983) olimpiai bajnok vízilabdázó
 Molnár István (1920) Paul Tissandier-diplomás vitorlázórepülő
 Molnár István (1933–2015) sakkozó, edző
 Molnár István (1937) röplabdázó, edző
 Molnár István (1939–2015) atlétaedző
 Molnár István (1942) mezőgazdasági üzemmérnök, MDF-es országgyűlési képviselő
 Molnár István (1944) sportvezető
 Molnár István (1945–2012) Táncsics Mihály-díjas tervező szerkesztő, laptervező, tipográfus
 Molnár István (1945) tornász, edző, sportvezető
 Molnár István (1950) vegyész, műfordító
 Molnár István (1957) pszichológus, az NLP magyarországi meghonosítója
 Molnár István (1968) labdarúgó
 Molnár István (1968–1993) festő, grafikus
 Molnár István (1988) kerékpárversenyző
 Molnár István (1999?) asztaliteniszező (Molnár István Patrik)

hasonló nevűek

 Rudinai Molnár István (1850–1920) kertész, kertészeti szakíró, szőlész, pomológus, miniszteri tanácsos
 Vásárhelyi Molnár István (1654–1728) református püspök.

Jegyzetek